

Persone
 Alberto Imperiali (1923-2006) – partigiano italiano
 Augusto Imperiali (1865-1954) – buttero italiano
 Caterina Imperiali dei Principi di Francavilla, meglio nota come Katie Boyle (1926-2018) – conduttrice televisiva e attrice britannica, di origini italiane.
 Cosimo Imperiali (1685-1764) – cardinale italiano
 Ercole Coccapani Imperiali, marchese di Spezzano e di Fiorano (1803-1861) – nobile e politico italiano
 Francesco Imperiali (1983) – ex giocatore di baseball italiano
 Giovanni Imperiali (1890-1983) – militare italiano
 Giuseppe Imperiali (1806-1871) – imprenditore e politico italiano
 Giuseppe Renato Imperiali (1651-1737) – cardinale e abate italiano
 Guglielmo Imperiali di Francavilla (1858-1944) – diplomatico, politico e ambasciatore italiano
 Lorenzo Imperiali (1612-1673) – cardinale italiano
 Lucia Imperiali (1999) – pallavolista italiana
 Michele Imperiali (1719-1782) – nobile italiano

Altro
 Imperiali – famiglia nobile di origini italiane

Pagine correlate
Imperial
Imperiale